Національний інститут раку - провідна лікувальна установа України в галузі онкології.
 Національний інститут раку - підрозділ Національного інституту охорони здоров'я США.